Реки в России:
 Шамка — приток р. Тёша.
 Шамка — приток р. Большой Куналей.
 Шамка — приток р. Большая Кокшага.